Joseph Connolly ist der Name folgender Personen:

* Joseph Connolly (Architekt) (1840–1904), irisch-kanadischer Kirchenarchitekt
 Joseph Connolly (Politiker) (1885–1961), irischer Politiker
 Joseph Connolly (Autor) (* 1950), britischer Journalist und Autor von Romanen und Sachbüchern